Мэ́ри:
  (, реже ) — английское женское имя, соответствующее русскому имени Мария. Является одним из древнейших сохранившихся до наших дней имен. Происходит от древнеегипетского слова «mry», что означает «любимая».

Имя 
 Мэри (род. 1972) — кронпринцесса Дании.
 Мэри (слониха) (ок. 1886—1916) — цирковая слониха.
 Мэри Поппинс — персонаж сказок Памелы Трэверс.

Фамилия 
 Мэри, Джон (род. 1993) — камерунский футболист нигерийского происхождения.
 Мэри, Лиза (род. 1968) — модель и актриса.
 Мэри, Рено (1918—1977) — французский актёр кино и телевидения.

Топонимы 
 Мэри — тауншип в округе Норман (Миннесота, США).
 Мэри — река в Австралии.

Искусство 
  — повесть британской писательницы Мэри Уолстонкрафт (1788).
 «Мэри» — фильм Альфреда Хичкока (1931).

Музыка 
  — альбом певицы Мэри Трэверс (1971).
 Mary — альбом Мэри Джей Блайдж (1999).
  — песня группы Supergrass (1999).
  — песня группы Scissor Sisters (2004).
 Mary Mary — американский поп-дуэт сестёр Аткинс.

См. также 
 Мария
 Мари
 Мери
 Кровавая Мэри (коктейль)

Примечания